Груша 'Скороспелка из Мичуринска' — сорт груши российской селекции.

Включён в Госреестр по Центральному региону.

Характеристика сорта 
Дерево среднерослое с округло-пирамидальной кроной средней густоты. По другим данным деревья сильнорослы и высоки, потому требуют много места в саду и могут затенять другие посадки. Ветви отходят под острым углом. Кора шелушащаяся. Побеги прямые, светло-коричневые. Чечевичек мало. Листья средние, яйцевидные, отходят под углом, близким к прямому. Пластинка горизонтальная, основание клиновидное, кончик широко заострен, край пильчатый. Черешок средний, тонкий. Лепестки белые, перекрываются, чашелистики направлены к цветоножке.

Плоды ниже средней величины. Средняя масса плодов 70 г. Плоды округло-грушевидные, жёлто-зелёные со слабо размытым розовым румянцем. Мякоть кремовая, очень сочная, нежная, без грануляции, кисло-сладкая со слабым ароматом. Дегустационная оценка 4,7 балла. По данным другого источника: цвет плодов жёлтый, форма яйцевидная, мякоть нежная, хорошего кисло-сладкого вкуса, без терпкости. Дегустационная оценка 4 балла.

В культуре 
Цветение раннее. Хорошо опыляется сортом 'Памяти Яковлева'.

Деревья начинают плодоносить на 5 год после посадки, в 10-летнем возрасте дают до 100 ц/га. По данным Калужского ГСУ, средняя многолетняя урожайность — 183 ц/га.

Зимостойкость средняя, по другим данным: высокая. Относительно устойчив парше. Согласно другому источнику: зимостойкость и устойчивость к болезням высокая.

Потребительский период длится 10 дней, начиная с середины июля. Это один из самых ранних сортов груши.

Достоинства сорта: очень раннее созревание плодов, высокая зимостойкость, урожайность, устойчивость к парше.

Недостатки сорта: мелкие плоды при очень высоком урожае, сильная осыпаемость плодов, поражается пятнистостью (септориозом) и монилиозом.

Происхождение

Примечания 

Скороспелка из Мичуринска